Teredo puede referirse a:
 Un género de bivalvos atípicos: Teredo
 Una herramienta informática: Teredo